

Historia 

Los orígenes del Olympique de Marsella como entidad polideportiva tuvieron significativa relevancia en sus colores representativos. La ciudad de Marsella, de origen griego y de la que toma su apelativo de «phocéens» (es., focenses), definió sus colores en blanco y azul, mismos del blasón de Marsella y tradicionales del país heleno.

Evolución del uniforme 

Al principio, el club marsellés jugaba con camiseta blanca y pantalones y medias negras. En 1920, el club dejó el negro por pantalones blancos y medias azules. Desde finales de los años ochenta, el club marsellés juega con un uniforme blanco en su totalidad con tonos azul celeste. Los uniformes alternativos son generalmente azules pero a veces pueden presentar colores más raros, como el naranja, el negro o el gris. La temporada 2014-15 vio el club marsellés volvió al azul histórico para festejar los 40 años de la asociación con Adidas.

 Uniforme titular: Camiseta, pantalón y medias blancos con vivos azules.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra con rayas azules, pantalón negro con bandas azules en los laterales, medias negras con vicos azules.
 Tercer uniforme: Camiseta azul con vivos blancos, pantalón azul con bandas blancas en los laterales, medias azules con rayas celestes.

Variaciones por temporada

Proveedores y patrocinadores 
.

Referencias

Bibliografía 
 

Olympique de Marsella
Olympique de Marsella